Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Royal Excel Moeskroen in het seizoen 2015/2016.

Spelerskern

Trainersstaf

Belgisch competitievoetbal 2015/16